GCS (motorfietsmerk), een Australisch motorfietsmerk 
 Glasgow-comaschaal, een schaal waarmee het bewustzijn van een persoon kan worden weergegeven in een cijfer, de zogenaamde EMV-score